Tadeusz Piotrowski (ur. 1940) – amerykański historyk i socjolog polskiego pochodzenia
 Tadeusz Piotrowski (1940–1986) – taternik, alpinista i himalaista
 Tadeusz Piotrowski (1940–2019) – inżynier, żeglarz
 Tadeusz Piotrowski (1945–1994) – działacz społeczny
 Tadeusz Piotrowski (ur. 1957) – językoznawca anglistyczny, leksykolog i leksykograf, autor słowników